La stagione 1938-1939 è stata la quarantatreesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Hugh Billington del Luton Town con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Blackburn Rovers e Sheffield United e  promosse in First Division 1946-1947.
  Norwich City e  Tranmere Rovers retrocesse in Third Division North/South 1946-1947.

Voci correlate
First Division 1938-1939
Third Division North/South 1938-1939
FA Cup 1938-1939

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939